Артс () — нидерландская фамилия. Известные носители:

Фамилия 
 Артс, Жан (1907—1992) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Артс, Майкел (род. 1976) — нидерландский футболист.
 Артс, Марио (род. 1974) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Артс, Петер (род. 1970) — нидерландский кикбоксер. 
 Артс, Эмиль (1892—1953) — бельгийский велогонщик на шоссе и треке.

Прочее 
 Отель Артс — гостиница в Барселоне.

См. также 
 Арт